Iván Marcano Sierra (Santander, 23 de junho de 1987) é um futebolista espanhol que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo .

Títulos 
 Olympiakos
 Campeonato Grego: 2011–12, 2013–14
 Copa da Grécia: 2011–12

 Rubin Kazan
 Supercopa da Rússia: 2012

 Porto
 Campeonato Português: 2017–18, 2019–20, 2021–22
 Taça de Portugal: 2019–20, 2021–22
 Supertaça Cândido de Oliveira: 2022
 Taça da Liga: 2022-23

Ligações externas

Perfil em Ogol

Naturais de Santander (Espanha)
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Real Racing Club de Santander
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma